Cette page contient les pages d'homonymie de E13 et E013.

Domaine militaire 
 HMS E13, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Diabète sucré précisé, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Route européenne 13, au Royaume-Uni ;
  Route européenne 013, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres